Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Igor' Andreev e Nikolaj Davydenko che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Jonas Björkman 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Jonas Björkman (finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2004
ATP Tour 2004